Амелі Моресмо була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Серена Вільямс.

Жустін Енен виграла титул, у фіналі перемігши Серену Вільямс з рахунком 6–2, 1–6, 7–6(7–5).

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Main and Qualifying Draws 

Eurocard German Open, одиночний розряд
WTA German Open